Het provinciedistrict Eupen, dat deel uitmaakt van arrondissement Verviers in de Belgische provincie Luik, vormt sinds 1977 bij de provincieraadsverkiezingen een tussenniveau tussen dit arrondissement en de kieskantons Eupen en Sankt Vith.
Op niveau van het district gebeurt de verdeling van de zetels voor de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Structuur 

 Het kieskanton Eupen omvat de gemeenten Eupen, Kelmis, Lontzen en Welkenraedt.
 Het kieskanton Sankt Vith omvat de gemeenten Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach en Sankt Vith.

Verkiezingsuitslagen 
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district 4 van de 15 zetels van het kiesarrondissement Verviers toegewezen.
Het totaal aantal zetels in de provincieraad van Luik werd vanaf 2012 herleid tot 56 (voorheen 84). Voorheen kreeg dit district  zetels.

Kiesresultaten Provincieraad van 1977 tot 2012: Provinciedistrict Eupen

 (**) Geen gegevens beschikbaar

Eupen
Eupen